Чашкино — название населённых пунктов в России:
 
 Чашкино — деревня в Калтасинском районе Башкортостана.
 Чашкино — деревня в Соликамском районе Пермского края.